Plantas
 Bromus madritensis — gramínea
 Bromus rubens — espadana-pequena
 Phormium tenax —linho-da-nova-zelândia, usada na produção industrial de fibras
 Typha domingensis — taboa, planta hidrófita típica de brejos, manguezais, várzeas e outras áreas húmidas
 Sagittaria sagittifolia
 Sparganium — género em que algumas espécies são conhecidas como espadana''

Desambiguações de vegetais